Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 1969 war ein Tenniswettbewerb in London.

Das Finale bestritten Rod Laver und John Newcombe, welches Laver in vier Sätzen gewann.
Dies war sein vierter Triumph bei den Wimbledon Championships und sein zehnter Grand-Slam-Titel insgesamt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herreneinzel
1969